Какаду — семейство птиц отряда попугаеобразных. Также может означать:

Австралия
 Какаду — национальный парк в Северной Австралии.
  — городок в Виктории.
  — остров в Западной Австралии.
  — остров в Новом Южном Уэльсе.
 Какаду (какутю, гагаду, гагуджу) — вымерший австралийский язык.

Прочее
 Какаду — район в Восточно-Капской провинции ЮАР.